Сен-Міше́ль-де-Вілладе́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 105 км на схід від Бордо, 22 км на південь від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 118 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 310,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Мішель-де-Вілладе на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мішель-де-Вілладе на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь